IJU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ijui J Filho (Brasile)